Tekmovanja v biatlonu na XIX. zimskih olimpijskih igrah so potekala v Soldier Hollowu.

Moški

10 km šprint 
Bjørndalen je brez zgrešenega strela osvojil svojo drugo zlato.

12,5 km zasledovanje 
Bjørndalen je s svojim tretjim zlatom izenačil uspeh najboljšega biatlonca na olimpijskih igrah Aleksandra Tihonova.

20 km posamično 
Po 6. uvrstitvi na 30 km v smučarskih tekih, je Bjørndalen osvojil svojo prvo zlato na 20 km posamično v biatlonu.

4 x 7,5 km štafeta

Ženske

7,5 km šprint 
Nemke so vnovič presenetile in osvojile zlato in srebro. Forsbergova je osvojila svoj drug bron, po počasnejšem ciljnem šprintu.

10 km zasledovanje
Po slabih zadnjih strelih vodilne Forsbergove, je Pileva izkoristila priložnošt za njeno prvo zmago v karieri.

15 km posamično 
Henklova je z zmago presenetila, medtem ko je favoritinja Magdalena Forsberg v zadnjih strelih zgrešila dva strela in osvojila bron.

4 x 7,5 km štafeta 
Braniteljice zlate olimpijske medalje Nemke, so po zaostanku v prvem pobegu, ponovno prišle do zlata. 
Katrin Apel in Uschi Disl sta prav tako bili v zmagovalni ekipi na zimskih olimpijskih igrah leta 1998.

2002
Športi Zimskih olimpijskih iger 2002